

Organisaties 
 EPA Larnaca, een Cypriotische voetbalclub
 Environmental Protection Agency (EPA), het Amerikaanse federale milieuagentschap
 European pressphoto agency (epa), een persfotobureau
 European Psychiatrists Association (EPA), Europese Vereniging van Psychiaters
 Établissement public d'aménagement, een Frans overheidsorgaan voor de stedelijke ontwikkeling van een gebied
 European Pathway Association (E-P-A), een denktank voor de zorgsector
 Europese Politieacademie (EPA of CEPOL), een opleidingsinstituut voor politiebeambten van de Europese Unie
 Éditions Philippe Amaury (EPA), een Franse uitgeverij
 European Parking Association, een Europees overlegorgaan over beleid en techniek rond parkeren
 EPA (Zweden)

Dieren 
 Denticetopsis epa (D. epa), een vissensoort uit de familie van de walvismeervallen
 Prachynella epa (P. epa), een vlokreeftensoort uit de familie van de Pachynidae
 Euchromia epa (E. epa), een beervlindersoort uit de familie van de spinneruilen

Overige 
 Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's), handelsovereenkomsten tussen de EU en haar voormalige koloniën
 Entrustable Professional Activities
 Ernstige psychische aandoening
 Epa (motorfiets), een Duits historisch merk van motorfietsen
 Eicosapentaeenzuur (EPA), een omega-3 vetzuur
 Energie Prestatie Advies, een advies voor verbetering van installatie en bouwkundige staat van een gebouw
 ESD Protected Area (EPA), een vonkvrije ruimte
 Lettercombinatie voor kentekens in Pabianicki, een Poolse regio, zie Lijst van Poolse kentekens
 EPA (warenhuis), een voormalige Zwitserse warenhuisketen